Алі Давуді (,  22 березня 1999) — іранський важкоатлет, срібний призер Олімпійських ігор 2020 року, чемпіон Азії.

Результати

Посилання 
 Алі Давуді  на сайті IWF

іранські важкоатлети
іранські срібні олімпійські медалісти
Срібні призери літніх Олімпійських ігор 2020
важкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2020